Пролог може да се отнася за:

Начало
 Пролог ( — предисловие):

Основна статия:

 Проглас към Евангелието (Jakobson, R. „St. Constantines Prologue to the Gospels“.)

Също
 Проло́г — уводната част на текст, въведение, предисловие;
 Пролог — цяла част на трагедия преди излизането на хора на сцената (Аристотел, Поетика);
 Пролог  — първата част от театрално представление;
 Пролог — кратък стартов етап на велосипедна обиколка;

Публикация
 Пролог() – списание публикувано от Администрацията на Държавния архив на САЩ;

Произведение
 „Про́лог“ — православна книга, още Синаксар или Синаксарий; ;
 „Пролог“ — пиеса от Иван Вазов, написана за откриването на Народния театър;
 „Пролог“ — роман от Николай Чернишевски;
 „Пролог“ – роман от Хенрих Боровик;

Музика
 Пролог – албум на състава Ренесанс от 1972 ();
 Пролог – албум на Елтън Джон от 2001 ();
 Пролог: изкуството на войната/ епитафът на черешовия цвят () — албум на Бихайнд Кримзън Айз (} от 2005;
 Пролог – песен на Сусуму Хирасауа, от албума „Сим сити“ (), 1995.

 Пролог - език за програмиране.

Пролог е част от името на:
 Прост пролог (по-късно Стишен пролог) – сборник с проложни жития на светци в християнството, четени преди богослужение.
 Общ пролог (, предполагаемото име на серията портрети в началото на „Кентърбърийски разкази“ от Джефри Чосър.

Интересно
 Прологът от Евангелието на Йоан се нарича химн на Словото;

Вижте също 
 Епилог

Източници